A DFB-Pokal 2007-08 a 65. szezonja a rendezvénynek. 2007. augusztus 3-án kezdődött, és 2008. április 19-én ért véget.

DFB-Pokal

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 1. Bundesliga 2007-08

További információk 
  A DFB hivatalos honlapja
  Kicker.de

Nemetlabdarugokupa
Nemetlabdarugokupa
Német labdarúgókupa